Wustung ist eine Bezeichnung für eine Einzelsiedlung.

Wustung ist der Ortsname von:

 Wustung (Weißenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Wustung bei Niederlamitz, Ortsteil der Stadt Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Wustung bei Schnepfenmühle, Ortsteil der Stadt Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Poustka (Višňová) (Wustung), Ortsteil von Višňová, Okres Liberec, Tschechien
 Ostřetín (Wustung), Ansiedlung der Gemeinde Bezvěrov, Okres Plzeň-sever, Tschechien
 Pustiny (Wustung), Ansiedlung der Gemeinde Desná, Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien
 Frankenwustung, Hasenwustung, Kesselswustung, Krögelswustung, Regelswustung und Vetterswustung, Ansiedlungen in Rotheul, Gemeinde Föritztal, Landkreis Sonneberg, Thüringen

Siehe auch:
 Wüstung